Sant Nicolau de Sàsser
 Catedral de Sant Nicolau d'Estocolm
 Catedral de Sant Nicolau del Mar
 Catedral de Sant Nicolau de Nóvgorod